Вальстрём () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Известные носители 
 Вальстрём, Лидия (1869—1954) — шведская феминистка, историк и писатель.
 Вальстрём, Маргот (род. 1954) — шведский политик.
 Вальстрём, Мартин (род. 1983) — шведский актёр.
  (1938—2013) — финский политик и педагог.

См. также 
 Уолстром, Ричард